Lustigkulla kan syfta på

 Lustigkulla, Hallstahammar – en stadsdel
 Lustigkulla, Västerås – en stadsdel
 Lustigkullagruvan – en sulfidmalmsgruva söder om Schisshyttan längs Schisshyttans vandringsled

Se även 
 Lustigkulle